W Polsce
 Jakubowice – część miasta Kudowa-Zdrój
 Jakubowice – nieistniejąca wieś na obszarze Siemianowic Śląskich
 Jakubowice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Jakubowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Jakubowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Jakubowice – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Branice 
 Jakubowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki 
 Jakubowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna 
 Jakubowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków 
 Jakubowice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin 
 Jakubowice – część wsi Budy w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków
 Jakubowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Jakubowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Jakubowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko

 Jakubowice – gromada w powiecie kazimierskim
 Jakubowice – gromada w powiecie kluczborskim
 Jakubowice – gromada w powiecie lubelskim
 Jakubowice – gromada w powiecie namysłowskim
 Jakubowice – gromada w powiecie sandomierskim 

 Inne
 Jakubowice – stacja kolejowa w Jakubowicach, w województwie świętokrzyskim, w Polsce

 Zobacz też
 Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Jakubowice Murowane